Єлена Янкович була дворазовою чинною чемпіонкою,, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Світлана Кузнецова.

Дінара Сафіна виграла титул, у фіналі перемігши Кузнецову з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина 
{{Теніс сітка 1/4 3
| RD1=Чвертьфінал
| RD2=Півфінали
| RD3=Фінал

|team-width=200

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Дінара Сафіна
| RD1-score1-1=4
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=6
| RD1-seed2= 
| RD1-team2=
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3=0

| RD1-seed3=4
| RD1-team3= Вінус Вільямс 
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=10
| RD1-team4= Агнешка Радванська
| RD1-score4-1=1
| RD1-score4-2=2
| RD1-score4-3= 

| RD1-seed5=7
| RD1-team5= Світлана Кузнецова
| RD1-score5-1=6
| RD1-score5-2=7
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6=3
| RD1-team6= Єлена Янкович
| RD1-score6-1=1
| RD1-score6-2=63
| RD1-score6-3= 

| RD1-seed7=6
| RD1-team7= Вікторія Азаренко
| RD1-score7-1=7
| RD1-score7-2=6
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=16
| RD1-team8= Кая Канепі
| RD1-score8-1=65
| RD1-score8-2=3
| RD1-score8-3= 

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Дінара Сафіна
| RD2-score1-1=63
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3=6
| RD2-seed2=4
| RD2-team2= Вінус Вільямс 
| RD2-score2-1=7
| RD2-score2-2=3
| RD2-score2-3=4

| RD2-seed3=7
| RD2-team3= Світлана Кузнецова| RD2-score3-1=6
| RD2-score3-2=6
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4=6
| RD2-team4= Вікторія Азаренко
| RD2-score4-1=2
| RD2-score4-2=4
| RD2-score4-3= 

| RD3-seed1=1
| RD3-team1= Дінара Сафіна| RD3-score1-1=6
| RD3-score1-2=6
| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2=7
| RD3-team2= Світлана Кузнецова
| RD3-score2-1=3
| RD3-score2-2=2
| RD3-score2-3= 
}}

 Верхня половина 

 Секція 1 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4=Чвертьфінали

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= В Раззано| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=68
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= М Рибарикова
| RD1-score04-1=0
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=4

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= О Весніна 
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Дж Крейбас
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=2

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Н Деші
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=64
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=14
| RD1-team08= Ц Чжен 
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=11
| RD1-team09= М Бартолі 
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= П Шуай
| RD1-score10-1=0
| RD1-score10-2=63
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= А Моресмо
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=64
| RD1-score11-3=2
| RD1-seed12= 
| RD1-team12=
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=7
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= К Суарес Наварро 
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=3
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= Н Петрова
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Д Сафіна
| RD3-score01-1=5
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=7
| RD3-seed02=14
| RD3-team02= Ц Чжен
| RD3-score02-1='''7
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3=63

| RD3-seed03= 
| RD3-team03=

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
Main Draw  
Qualifying Draw 

Internazionali BNL d'Italia
Жінки, одиночний розряд